Jaume Collell i Bancells (1846-1932), eclesiàstic, periodista, poeta i escriptor català.
 Jaume Collell i Surinyach (1956), periodista, actor i compositor català.